

Toponymes 
Rivière Ferrée peut se référer à:

 Pertes de la Rivière Ferrée, segment de la rivière Ferrée qui se perd dans le sol, Boischatel, MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale. Coordonnées: 46° 54' 11" Nord; 71° 09' 40" Ouest ;
 Rivière Ferrée, cours d'eau situé dans le territoire non organisé de Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 49° 03' 54" Nord; 72° 49' 30" Ouest ;
 Rivière Ferrée, cours d'eau situé dans le territoire non organisé de Lac-Walker, dans la MRC Sept-Rivières, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées: 50° 21' 17" Nord; 66° 38' 17" Ouest ;
 Rivière Ferrée, cours d'eau situé dans Saint-Narcisse-de-Rimouski, dans la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada. Coordonnées: 48° 13' 37" Nord; 68° 26' 14" Ouest ;
 Rivière Ferrée, cours d'eau situé dans la municipalité de Sainte-Françoise (Les Basques), dans la MRC Les Basques, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada. Coordonnées: 48° 04' 07" Nord; 69° 02' 54" Ouest ;
 Rivière Ferrée, cours d'eau situé dans Saint-Roch-des-Aulnaies, dans la MRC de L'Islet (municipalité régionale de comté), dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada. Coordonnées: 47° 19' 00" Nord; 70° 08' 42" Ouest ;
 Rivière Ferrée, cours d'eau situé dans Boischatel, dans la MRC de La Côte-de-Beaupré, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada. Coordonnées: 46° 54' 05" Nord; 71° 10' 10" Ouest ;
 Rivière Ferrée, cours d'eau situé sur L'Île-d'Anticosti, dans la MRC de la Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées: 49° 09' 15" Nord; 62° 42' 55" Ouest ;
 Rivière Ferrée, un ruisseau situé dans le territoire non organisé de Lac-des-Eaux-Mortes, dans la MRC La Mitis, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada. Coordonnées: 48° 13' 25" Nord; 68° 05' 58" Ouest.